Nicolás Paz puede referirse a:

 Nicolás Paz (2002-), futbolista argentino nacido en La Banda, provincia de Santiago del Estero.
 Nicolás Paz Martínez (2004-), futbolista argentino nacido en Santa Cruz de Tenerife, España.